Termenul „Format” se poate referi la:

Format de film, de obicei lățimea peliculei, de ex. 36 mm.
Format de imagine digitală: numărul de pixeli pe lungimea și lățimea imaginii sau a fotografiei digitaloe
dimensiune de coli de hârtie, de ex.: A4, vezi articolul ISO 216
dimensiune în tipografie, de ex. pentru carte, ziar etc.
în general, o matriță cu formă, mărime și structură stabilită, standardizată

În informatică:
Articol principal: Format (informatică) = Extensie de fișier
Modul în care sunt codificate datele și fișiere de prelucrat, de ex. formatele TXT, DOC, HTML și multe altele; vezi de ex.:
Format container - format pentru împachetarea unor fișiere cu formate diferite într-un singur fișier
Formatare (computer) - pregătirea unui purtător de date pentru utilizare prin aducerea sau readucerea sa la „zero”

În cadrul mediilor de mase:
Format TV (televizor)  sau radio - genul sau caracteristicile unei emisiuni

Formate speciale Wikipedia:
Format:Formă

Vezi și 
 Fișier, secțiunea Formate de fișier